Начертание може да се отнася за:

 Начертание (документ), таен сръбски документ от 1844 година, по същество поставил началото на пансърбизма.
 Начертание (типография), специфичното художествено оформление на типографските символи; един от елементите, характеризиращи даден шрифт.